Das Bad auf der Tenne bezeichnet:

 Das Bad auf der Tenne (1943), deutscher Filmschwank von Volker von Collande
 Das Bad auf der Tenne (1956), deutsch-österreichische Komödie von Paul Martin